Jordbävningen utanför Java 2006 kan syfta på flera jordbävningar:

Jordbävningen utanför Java i maj 2006
Jordbävningen utanför Java i juli 2006